Eugene McManus ist der Name folgender Personen:

* Eugene McManus (Judoka) (* 1962), irischer Judoka
 Eugene McManus (Rennfahrer, 1962) (* 1962), britischer Motorradrennfahrer 
 Eugene McManus (Rennfahrer, 1999) (* 1999), irischer Motorradrennfahrer